Kamei est un nom japonais traditionnel. Pour les Japonais nés avant 1868, année d'ouverture de l'ère Meiji, le nom de famille (ou le nom d'école), précède le prénom (ou le nom d'artiste).

 Kamei Korenori (1557-1612), daimyo de l'époque Azuchi Momoyama (1573–1603) et du tout début de l'époque d'Edo ;
 Kamei Koremasa (1617-1681), daimyo du début de l'époque d'Edo (1603-1868), chef du domaine de Tsuwano ;
 Kamei Koreaki (1861-1896), photographe japonais ;
 Katsuichirō Kamei (1907-1966), écrivain et critique littéraire japonais ;
 Fumio Kamei (1908-1987), documentariste japonais ;
 Shizuko Kamei (1914-1985), chanteuse japonaise ;
 Yoshiyuki Kamei (1936-2006), homme politique japonais ;
 Shizuka Kamei (1936-), homme politique japonais ;
 Eri Kamei (1988-), ex-idole japonaise, chanteuse (Morning Musume) et actrice japonaise.

Architecture 
 Kamei-in, temple bouddhique de l'école Nichiren, situé dans la ville d'Ichikawa (préfecture de Chiba), au Japon
 Kamei Arena Sendai, gymnase couvert, située à Sendai, au Japon